

Sigle 
Manchester Metropolitan University – università britannica
Manned Maneuvering Unit – unità di manovra umana in astronautica
Memory management unit – classe di componenti hardware che gestisce le richieste di accesso alla memoria
Multimedia University – università malese
Microreticolo metallico ultraleggero (Ultralight Metallic Microlattices)

Codici 
 MMU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Morristown (Stati Uniti)
 mmu – codice ISO 639-3 della lingua mmaala